Les Allosphaeriidae sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Cyrtophoria et de l’ordre des Cyrtophorida.

Étymologie 
Le nom de la famille vient du genre type Allosphaerium, dérivé du grec ancien , « autre », « différent », et σφαιρ / sphair, « sphère, boule, globe ».

Description

Distribution 
L'Allosphaerium a été récolté en milieu marin, à Roscoff, en tant qu'épibionte à la surface de certains crustacés en l'occurrence de l'amphipode marin et semi-terrestre Orchestia.

Liste des genres 
Selon  :
 Allosphaerium Kidder & Summers, 1935.

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Allosphaeriidae.

Denis Lynn considère les Allosphaeriidae comme nom synonyme des Hartmannulidae Poche, 1913 (genre type Hartmannula), famille dans laquelle il inclut notamment le genre Allosphaerium.

Liens externes 
 
 
 
 Images
  Allosphaerium paraconvexa in Lynn 2016 : voir en ligne (La barre verticale mesure 10 µm).

Notes et références

Notes

Références 

Ciliophora
Colpodea
Famille de ciliés (nom scientifique)
Parasite (nom scientifique)